

Статистика 
С 1900 года население Португалии в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Численность 
Численность населения Португалии с давних пор зависела от эмиграции, которая началась в эпоху Великих географических открытий, когда португальцы стали расселяться по всем континентам. Эмиграция продолжается и теперь. Основная причина — недостаточное экономическое развитие по сравнению с другими странами Европы. После Второй мировой войны Португалию покинуло около 1 млн жителей. Ежегодно из страны выезжает от 20 до 80 тыс. человек. В разных районах страны уровень воспроизводства населения не одинаков — на севере он выше, чем на юге.

Согласно опубликованным Национальным институтом статистики в июле 2021 г. предварительным результатам переписи населения 2021 года, в Португалии проживает 10 347 892 человека, что на 2% меньше, чем в 2011 г. За этот период абсолютный прирост населения зарегистрирован лишь в Алгарве (3,7%) и районе Большого Лиссабона (1,7%), в остальных регионах наблюдалось сокращение численности населения, наиболее значительное – в районе Алентежу (-6,9%).

Демографическая статистика с 1900 года 

Население по данным Евростат

Размещение 
В приморской зоне сосредоточено около 70 % населения страны. Преобладает городское население: 65,2% от общей численности населения (2018). Темпы урбанизации: 0,47% годовых изменений (2015-20 гг.). Наиболее типичны для Португалии небольшие города с числом жителей не более 10 тыс. человек. Крупнейшие города — Лиссабон и Порту.

Национальный состав 
Население Португалии в национальном отношении неоднородно, 87 % его составляют португальцы и 12 % — выходцы из стран Африки и Азии. В стране также проживает небольшое число испанцев и мигрантов из стран Восточной Европы.

По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Португалии проживало 888 162 иммигранта, или 8,7% населения страны.

Религиозный состав 

Большинство населения страны (90 %) придерживается католицизма. По данным на 2010 год в Португалии проживало 373 тыс. протестантов. Крупнейшую протестантскую конфессию в стране составляют пятидесятники и харизматы (289 тыс.). В стране также имеется несколько десятков тысяч православных, cвидетелей Иеговы и мормонов.

Среди живущих в стране иностранцев и рабочих-мигрантов имеются буддисты (60 тыс.), мусульмане (26—65 тыс.), индуисты (6,5 тыс.), сторонники китайской народной религии (22 тыс.). В ходе всеобщей переписи населения в 2011 году 615 тыс. жителей Португалии (6,8 % населения) назвали себя не религиозными.

Литература 
 Урланис Б. Ц. Рост населения в Европе. — Москва., 1941.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070104195017/http://www.census.gov/ipc/www/idbsum.html
 https://web.archive.org/web/20110607104503/http://www.library.uu.nl/wesp/populstat/populhome.html